Riego de la Vega, municipi de la província de Lleó, a la comunitat autònoma de Castella i Lleó
 Guillermo del Riego Gordón (Benavides, Espanya, 1958), piragüista espanyol guanyador d'una medalla olímpica 
 Himne de Riego, composició musical del músic ontinyentí Josep Melcior Gomis 
 Monumento a Rafael del Riego, escultura urbana a la plaça de Rafael del Riego, a la ciutat d'Oviedo, Principat d'Astúries, Espanya
 Rafael del Riego (Tuña, Astúries, 1785 - Madrid, 1823), general i polític liberal espanyol